La saison 1971-1972 de Nationale II est la  édition du championnat d'Algérie de seconde division. Au terme de la saison, les promus en Nationale I sont : l'USM Blida, le Jijel SD et le GC Mascara, tous trois champions régionaux.

Résumé de la saison 
La D2 connait de nouvelles modifications dans son format, après celles de la saison 1969-1970 qui avaient vu la poule unique initiale être remplacée par deux groupes géographiques. Cette saison, plusieurs poules sont réparties en trois zones régionales (centre, est et ouest). Les vainqueurs des poules se disputent le titre régional pour accéder au palier supérieur.

De nombreux clubs sont promus de l'échelon inférieur, tandis qu'aucun n'est relégué de l'élite en début de saison. Ce qui voit les deux premiers niveaux du football algérien s'élargir.

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Groupe Ouest ( LOFA - ORAN )

Calendrier

Résultats

Détails des matchs

Groupe Est

Calendrier

Résultats 

Journée ?
JSM Skikda - JS Djijel
CA Batna - MSP Batna
AS Ain M'lila - JSM Bejaia
MC El Eulma - USM Ain Beida
USM Khenchela - US Tébessa
USM Sétif - WR Souk Ahras

Détail des matchs

Groupe centre 
L'USM Blida accède en Nationale I en battant l'US Santé en barrage de promotion.

Match Barrage 
La Match Barrage a eu lieu au Stade Oukil-Ramdane à Tizi Ouzou, le . Le match d'appui a eu lieu une semaine plus tard, le , dans la même enceinte.

Premier groupe

Calendrier

Résultats 

Journée ?
JSM El-Biar - CS Douanes
WA Boufarik - OM Ruisseau
SKAF Khemis - MS Cherchell
CSR Hydra  - USM Blida

Journée 10
USM Blida - CSR Hydra (2-1)
OM Ruisseau - WA Boufarik (0-1)
USM El Harrach - O.Médéa (2-0)
RC Arbaa - JSM Laghouat (1-1)
O.Sempac - CR El Harrach (0-0)
WA Casoral - ESM Kolea (1-0)

|}

Deuxième groupe

Calendrier

Résultats

Championnat Division d'Honneur (Division Trois), saison : 1971-1972

Groupe Ouest 
Groupe I:

Groupe II:

Groupe Centre 
Groupe I:

Groupe II:

Groupe Est 
Groupe I:

Groupe II:

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1971-1972
 Coupe d'Algérie de football 1971-1972

Notes et références 

1971-1972
Algérie D2 1971-1972
Algérie D2 1971-1972
Football D2 1971-1972
Football D2 1971-1972